Ка́ниц-Кри́стина или Ко́нецы (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Кубшюц района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Располагается северо-восточнее административного центра коммуны Кубшюца.

Соседние населённые пункты: на севере — деревня Нове-Поршицы, на северо-востоке — деревня Кумшицы, на юге — деревня Вадецы и на западе — деревня Бошецы.

История 
Впервые упоминается в 1361 году под наименованием Conewicz.

С 1936 по 1973 года деревня входила в состав коммуны Кумшюц. С 1973 года входит в современную коммуну Кубшюц.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования.
 Conewicz, 1361
 Coynewitz cristani, 1419
 Konewicz, 1441
 Conitz, 1455
 Cannitz, Conit(c)z, 1488
 Canabitz Cristina, 1550
 Canitz, 1552
 Canitz-Christina, 1752
 Canitz, wird insgemein Christina genannt, 1792

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 176 человек (из них — 159 серболужичан (90 %)).

Достопримечательности 
 Памятники культуры и истории земли Саксония
 Каменный дорожный указатель, на дороге в сторону Вадица, 19 век (№ 09251915)
 Каменный дорожный указатель, Canitz-Christina 16, 1836 (№ 09252180)
 Жилой дом с хозяйственными постройками, Canitz-Christina 2, вторая половина 19 века (№ 09251918)
 Жилой дом, Canitz-Christina 7, 1807 год (№ 09251916)
 Жилой дом с хозяйственными постройками, Canitz-Christina 14, 1790 год (№ 09251917)

Примечания

Ссылки 
 Canitz-Christina/ Konjecy, Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Кубшюц
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области